

Чишмя () — село у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Рекіць.
 Чишмя () — село у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Цицешть.

Чишмя () — село у Оргіївському районі.